Chrást kan verwijzen naar meerdere Tsjechische gemeenten:
 Chrást (okres Plzeň-město), gemeente in okres Plzeň-město
 Chrást (okres Příbram), gemeente in okres Příbram
 Chrást (okres Nymburk), gemeente in okres Nymburk